Ivaiense – abitanti di Ivaí
Ivaiense – abitanti di Nova Aliança do Ivaí
Ivaiense – abitanti di São Pedro do Ivaí